Илария Оккини (, 28 марта 1934 года, Флоренция — 20 июля 2019 года) — итальянская актриса.

Биография 
Дочь писателя Барны Оккини и внучка по материнской линии поэта Джованни Папини. Начала свою карьеру в кино в 1954 году в возрасте 19 лет под псевдонимом Изабелла Реди. Вскоре после того она поступила Национальную академию драматического искусства в Риме, которую окончила в 1957 году. В том же году Оккини вернулась в кино с ролями в фильмах «Врач и знахарь» и «Зигфрид». Помимо ролей на большом экране в конце 1950-х актриса начала появляться на театральной сцене и на телевидении. В театре она неоднократно появлялась в постановках Лукино Висконти, снискав за годы своей театральной карьеры похвалу многих критиков.

В 1992 году Оккини была удостоена премии «Nastro d’Argento» за лучшую женскую роль второго плана в комедийной драме «Добро пожаловать в дом Гори». В 2008 году актриса победила в номинации лучшая актриса на Кинофестивале в Локарно за роль в драме «Чёрное море». В 2010 году она стала лауреатом премии «Давид ди Донателло» в номинации лучшая актриса второго плана в комедии Ферзана Озпетека «Холостые выстрелы», и в том же году ей была присуждена почётная премия Nastro d’Argento за её многолетнюю плодотворную карьеру.

С 1966 года Илария Оккини состояла в браке со сценаристом Раффаэле Ла Каприа, от которого родила дочь Александру. Вместе с ним актриса восстановила семейные виноградники вблизи города Ареццо и с 2001 года занималась выпуском вина собственной марки. Скончалась в Риме 20 июля 2019 года в возрасте 85 лет.

Награды 
 Nastro d’Argento 1992 — «Лучшая актриса второго плана» («Добро пожаловать в дом Гори»)
 Кинофестиваль в Локарно 2008 — «Лучшая актриса» («Чёрное море»)
 Давид ди Донателло 2010 — «Лучшая актриса второго плана» («Холостые выстрелы»)
 Кинофестиваль в Бари 2011 — «Приз Алиды Вали» («Холостые выстрелы»)

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Давид ди Донателло»
Киноактрисы Италии‎